Аксолтан Тореевна Атаева (; 6 ноября 1944 года, Ашхабад) — туркменский политик, дипломат. С 1994 года и по настоящее время является Постоянным представителем Туркменистана при Организации Объединённых Наций. Герой Туркменистана (2019).

Биография 
В 1968 году окончила Туркменский государственный медицинский институт. Имеет ученую степень кандидата медицинских наук. Свободно владеет туркменским, русским и английским языками. Замужем, имеет двое детей.

С 1966 года — врач-отоларинголог в городской клинической больнице им. Семашко в городе Ашхабаде.

С 1979 года — заместитель главного врача ашхабадской больницы им. Семашко.

С 1980 года — заместитель заведующего Ашхабадским областным отделом здравоохранения Туркменистана.

С 1985 года — заместитель министра здравоохранения Туркменкской ССР.

С 1990 года — министр здравоохранения Туркменской ССР, с августа 1991 — министр здравоохранения Туркменистана.

С января 1994 года Постоянный представитель Туркменистана при ООН. При активном участии Атаевой 12 декабря 1995 года была принята Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 50/80, в которой выражается надежда на то, что «статус постоянного нейтралитета Туркменистана будет содействовать укреплению мира и безопасности в регионе». В этой резолюции ООН «признает и поддерживает провозглашенный Туркменистаном статус постоянного нейтралитета».

В 2008 году назначена по совместительству Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Куба. В 2011 году назначена одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Федеративной Республике Бразилия. В 2013 году назначена одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Боливарианской Республике Венесуэла.

Награды 
 Герой Туркменистана (25 сентября 2019) — учитывая большой личный вклад в укрепление суверенитета, конституционного строя и государственной независимости, постоянного нейтралитета независимого нейтрального Туркменистана, выдающиеся заслуги перед нашим государством и мужественным народом, достигнутые успехи, а также многолетний самоотверженный труд
 Орден «Алтын Асыр» III степени
 Медаль «20 лет Независимости Туркменистана» (25 октября 2011) — за весомый вклад в развитие Туркменистана, учитывая многолетний добросовестный и самоотверженный труд во имя укрепления суверенитета и независимости страны, активную общественно-политическую деятельность, особые заслуги перед государством и народом, высокое профессиональное мастерство и большие трудовые достижения

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Биография на ЦентрАзия
 Биография на сайте Институт политических решений
 "Statement by Her Excellency Aksoltan Ataeva, Head of Delegation of Turkmenistan"  at the 61st Session of the United Nations General Assembly, 26 September 2006.

Послы Туркменистана на Кубе
Послы Туркменистана в Бразилии
Послы Туркменистана в Венесуэле
Постоянные представители Туркменистана при ООН
Выпускники Государственного медицинского университета Туркменистана
Министры здравоохранения Туркменистана
Медики Туркменистана
Министры здравоохранения Туркменской ССР